Pogoro peut désigner :

Toponymes 
 Pogoro, une localité du département de Rollo, au Burkina Faso.
 Pogoro-Foulbé, une localité du département de Rollo, au Burkina Faso.
 Pogoro-Mossi, une localité du département de Koumbri au Burkina Faso.
 Pogoro-Silmimossi, une localité du département de Koumbri au Burkina Faso.

Ethnologie 
les Pogoro, un peuple de Tanzanie.
le pogoro (ou pogolo), une langue bantoue.

Homonymie de toponyme